Music of the Spheres – album di Ian Brown del 2001
 Music of the Spheres – album di Mike Oldfield del 2007
 Music of the Spheres – album dei Coldplay del 2021